A 2013-as WTCC argentin nagydíj volt a 2013-as túraautó-világbajnokság nyolcadik fordulója. 2013. augusztus 4-én rendezték meg a Autódromo Termas de Río Hondo-n, Argentínában.

Időmérő 

 Y - Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Argentin
Autóversenyzés Argentínában